775 може да се отнася за:

 775 година от новата ера
 775 година преди новата ера
 775, число
 775 Люмер, астероид
 NGC 775, галактика